William Craven  kan syfta på:

William Craven (före 1585–1618), rik köpman, borgmästare i London
William Craven, 1:e earl av Craven (1608–1697), engelsk adelsman
William Craven, 2:e baron Craven (1668–1711), engelsk adelsman
William Craven, 3:e baron Craven (1700–1739), engelsk adelsman
William Craven, 5:e baron Craven (1705–1769), engelsk adelsman
William Craven, 6:e baron Craven (1738–1791), engelsk adelsman
William Craven, 1:e earl av Craven (1770–1825), brittisk militär
William Craven, 2:e earl av Craven (1809–1866), brittisk peer
William Craven, 4:e earl av Craven (1868–1921), brittisk peer och liberal politiker
William Craven, 5:e earl av Craven (1897–1932), brittisk peer
William Craven, 6:e earl av Craven (1917–1965), brittisk peer
William Craven-Ellis (1880–1959), parlamentsledamot för Southampton